Petersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Petersdorf (1934–2008), deutscher Satiriker
 Klaus Petersdorf (* 1937), deutscher Sportfunktionär 

Petersdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Petersdorf (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern
 Petersdorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Petersdorf (Bad Saarow), Ortsteil der Gemeinde Bad Saarow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Petersdorf (Bobitz), Ortsteil der Gemeinde Bobitz, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Petersdorf (Bösel), Ortsteil der Gemeinde Bösel, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Petersdorf (Dorf Mecklenburg), Ortsteil der Gemeinde Dorf Mecklenburg, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Petersdorf auf Fehmarn, Ortsteil der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Petersdorf (Fünfseen), Ortsteil der Gemeinde Fünfseen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Gut Petersdorf, Herrenhaus und Gut in der Gemeinde Lensahn im Kreis Ostholstein
 Petersdorf (Jacobsdorf), Ortsteil der Gemeinde Jacobsdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Petersdorf (Landsberg), Ortsteil der Stadt Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Petersdorf (Lensahn), Ortsteil der Gemeinde Lensahn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Petersdorf (Milmersdorf), Ortsteil der Gemeinde Milmersdorf, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Petersdorf (Nordhausen), Ortsteil der Stadt Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Petersdorf (Ribnitz-Damgarten), Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Petersdorf über Rostock, ehemalige Gemeinde, in der Stadt Rostock aufgegangen
 Petersdorf (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Petersdorf (Woldegk), Ortsteil der Stadt Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

in Georgien:
 Petersdorf (Georgien) war eine deutsche Siedlung in Georgien.

in Österreich:
 Petersdorf I, Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Petersdorf II, Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Petersdorf (Gemeinde Feldbach), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 umgangssprachlich für Perchtoldsdorf in Niederösterreich

in Polen:
 Żukówek (Petersdorf, Kreis Belgard, Pommern)
 Mokrzyn (Petersdorf, Kreis Bütow, Pommern)
 Piotrowa (Petersdorf, Kreis Falkenberg, Schlesien)
 Piotrowice (Chojnów) (Petersdorf, Kreis Goldberg, Schlesien)
 Piotrowo (Lubomino) (Petersdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Piechowice (Petersdorf, Kreis Hirschberg, Schlesien)
 Piotrówek (Petersdorf, Kreis Liegnitz, Schlesien)
 Pieszków (Petersdorf, Kreis Löwenberg, Schlesien)
 Pieszkowice (Petersdorf, Kreis Lüben, Schlesien)
 Jemiołów (Petersdorf, Kreis Oststernberg, Brandenburg)
 Wójtowa Gora (Petersdorf, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 Piotrówek (Petersdorf, Kreis Reichenbach, Schlesien)
 Chrobrów (Petersdorf bei Sagan, Schlesien)
 Piotrowice (Przemków) (Petersdorf bei Primkenau, Kreis Sprottau, Schlesien)
 Szobiszowice (Petersdorf, Stadtteil von Gleiwitz, Schlesien) 
 Piotrowice (Bystrzyca Kłodzka) (Petersdorf, Ortsteil von Herrnpetersdorf im Landkreis Habelschwerdt)

in Rumänien:
 Petrești (Alba), Stadtteil von Sebeş in Siebenbürgen
 Sânpetru de Câmpie. Ort im Kreis Mures, Siebenbürgen

in Russland:
 Kuibyschewskoje (Petersdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)

in Serbien:
 Vladimirovac, Ortsteil von Alsibrunn (Alibunar), Bezirk Südliches Banat (Južni Banat)

in der Slowakei:
 Petrovany, Gemeinde im Okres Prešov
 Petrova Ves, Gemeinde im Okres Skalica

in Tschechien:
 Hraničné Petrovice, Gemeinde im Okres Olomouc
 Petříkovice (Chvaleč), Ortsteil von Chvaleč, Okres Trutnov
 Petříkovice, Ortsteil von Mladoňovice, Okres Chrudim
 Petrov nad Desnou, Ortsteil von Sobotín, Okres Šumperk
 Petrov, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště
 Petrovice (Jablonné v Podještědí), Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec
 Petrovice, Ortsteil von Skorošice
 Petrovice, Ortslage von Soběkury
 Petrovice ve Slezsku (Petersdorf, Kreis Jägerndorf), Okres Bruntál
 Petrušov (Petersdorf, Kreis Mährisch Trübau), Ortsteil von Staré Město u Moravské Třebové, Okres Svitavy
 Stvolínecké Petrovice, Ortsteil von Stvolínky
 Vražné, Gemeinde im Okres Nový Jičín

Siehe auch:
 České Petrovice (Böhmisch Petersdorf)
 Petersdorff